Глогув-Малопольски:

 Глогув-Малопольски — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Жешувский повят.
 Глогув-Малопольски — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Жешувский повят, Подкарпатское воеводство.

См. также